Wyniki Grand Prix Szwecji 2004, pierwszej eliminacji mistrzostw świata Grand Prix w sezonie 2004.

Były to dziesiąte zawody o Wielką Nagrodę Szwecji, a trzecie rozegrane w Sztokholmie.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Fredrik Lindgren i Peter Ljung). W nawiasach podano numery stałe.

 (1) Nicki Pedersen (Dania)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (3) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (6) Tomasz Gollob (Polska)
 (7) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (8) Rune Holta (Norwegia)
 (9) Ryan Sullivan (Australia)
 (10) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (11) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (12) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (13) Lukáš Dryml (Czechy)
 (14) Mikael Max (Szwecja)
 (15) Bjarne Pedersen (Dania)
 (16) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (17) Hans Andersen (Dania)
 (18) Bohumil Brhel (Czechy)
 (19) Kai Laukkanen (Finlandia)
 (20) Aleš Dryml (Czechy)
 (21) Jesper B. Jensen (Dania)
 (22) Jarosław Hampel (Polska)
 (23) Peter Ljung (Szwecja)
 (24) Fredrik Lindgren (Szwecja)

Wyniki

Klasyfikacja przejściowa 

Szwecja
2004
2004 w Szwecji